Савелий Григорьевич Ходес (1902—1983) — советский театральный деятель, директор Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского в 1944—1973 годах, заслуженный деятель искусств РСФСР (1946).

Биография 
Родился 23 июня 1902 года в Киеве в еврейской семье музыкально-театральных работников.

Учился в коммерческом училище Самары и Казанском музыкальном училище. Принимал участие в политической жизни России в анархистских организациях. В качестве политработника участвовал в Гражданской войне в России. В 1919 году был делопроизводителем военно-эвакуационного госпиталя. Затем — курсантом курсов комсостава и начальником военных клубов в Самаре и Казани.

С 1924 года Савелий Ходес находился на административной работе в гражданских учреждениях культуры Казани и Свердловска. С 1930 года был директором Свердловского театра оперы и балета им. А. В. Луначарского. Одновременно в различные годы исполнял обязанности директора других свердловских театров и филармонии. В 1939—1941 годах работал директором и художественным руководителем Татарского государственного театра оперы и балета в Казани, в 1941—1944 годах — Театра музыкальной комедии на Кавказских минеральных водах (в 1990-е годы был переименован в Театр Оперетты). С 1944 года был директором Пермского театра театра оперы и балета.

С. Г. Ходес известен как опытный и культурный руководитель. Под музыкальным руководством дирижеров А. А. Людмилина, А. Д. Шморгонера, хормейстера Л. Н. Виссонова и при режиссерском руководстве И. И. Келлера, в сложнейших условиях военного и послевоенного времени он вывел театр в число ведущих музыкальных коллективов России.

Савелий Григорьевич также занимался общественной деятельностью, избирался в выборные органы власти Казани, Свердловска и Перми; руководящие партийные органы в Свердловске и Перми. Был награждён орденом Трудового Красного Знамени (1967).

Умер в 1983 году в Перми. Похоронен на Южном кладбище города. Рядом с ним похоронены его брат — Ходес Семён Григорьевич (1913—1996) и Клековкина Мария Алексеевна (1925—1997). Могила С. Г. Ходеса является предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения.

Источники 
 Акимов В. Он предан театру // Вечерняя Пермь. — 1982. — 11 сентября.
 Дубровский Ф. Каков директор, таков и театр // Губернские вести. — 1996. — 6-12 сентября.
 Ходес Савелий Григорьевич // О них надо знать : К творческим портретам некоторых деятелей культуры г. Перми (евреев по национальности) / Автор составитель А. М. Лифиц. — Пермь, 2005.

Примечания

Ссылки 
 Ходес Савелий Григорьевич
 Танец, длинною в жизнь

Участники Гражданской войны в России
Руководители Пермского театра оперы и балета
Персоналии:Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета
Члены КПСС
Похороненные на Южном кладбище (Пермь)‎